Список включает знаки (символы) валют, представляющие собой буквы, лигатуры, монограммы, знаки (символы), иероглифы, сокращения или аббревиатуры, слова, а также их комбинации, используемые для максимально краткого и в то же время уникального (отличного от других денежных единиц) обозначения валюты.

Методика составления списка 
Список составлен на основе следующих основных источников:
 общемирового стандарта ISO 4217 (регламентирует использование буквенных и цифровых кодов валют),
 общемирового стандарта Unicode 12.1.0 (устанавливает единый стандарт кодирования отдельных символов и знаков письменных языков для последующего использования, например, в компьютерных операционных системах и отдельных программных продуктах),
 Общероссийского классификатора валют (основываясь на стандарте ISO 4217, классификатор регламентирует также правила написания названий отдельных валют на русском языке),
 электронной таблицы Excel компании Microsoft,
 электронной таблицы GoogleDocs компании Google,
 электронной таблицы Lotus Symphony компании IBM,
 конвертера валют Yahoo!Finance поисковой системы Yahoo!.

В ряде случаев в качестве источника информации были использованы изображения на монетах, банкнотах, почтовых марках, а также документы на сайтах центральных банков стран-эмитентов соответствующих валют.

Символы сгруппированы в две основные таблицы:
 символы существующих (находящихся в обращении) валют,
 символы исторических (вышедших из обращения) валют.

В первый список включены все существующие валюты, имеющие самостоятельный код ISO (в соответствии со стандартом ISO 4217), а также некоторые валюты (например, фарерская крона), такого кода не имеющие, но обладающие собственным символом. При этом в большинстве случаев как для существующих, так и для исторических валют приведены иллюстрации, дающие представление о практических примерах использования символов на денежных знаках, ценниках, в рекламе и т. п.

Для полноты также приводятся:
 символы вымышленных валют,
 символы благородных и других металлов, приравненных к валютным ценностям или активно использующихся в биржевой торговле.

Внутри каждого из списков символы следуют в алфавитном порядке названия валюты и её государства.

Более подробная информация о типах знаков, области применения и способах их использования (до и после цифр, в качестве разделителя, с одним или двумя штрихами), а также краткие справки по некоторым знакам приведены в обзорной статье «Знаки валют».

Символы существующих валют

Символы исторических валют

Символы благородных и других металлов 
Помимо таких благородных металлов, как золото, серебро, платина и палладий, которым в стандарте ISO 4217 присвоены отдельные буквенные и цифровые коды, в конвертере валют Yahoo! дополнительно представлены такие металлы, как медь (в фунтах) и алюминий (в унциях). Специальные символы для благородных и некоторых других металлов существовали в алхимии и нумизматике.

Символы наиболее популярных криптовалют

Символы вымышленных валют

Примечания

Источники 

 

валюты
Списки денежных единиц
Классификаторы валют